Габріела Дабровскі і Сюй Іфань були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Андреа Сестіні-Главачкова і Барбора Стрицова виграли титул, у фіналі перемігши пару Сє Шувей і Лаура Зігемунд з рахунком 6–4, 6–7(7–9), [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
Main draw 

Connecticut Open, парний розряд
Парний розряд